El término Vernier puede referirse, en esta enciclopedia:

a Pierre Vernier, un matemático francés; 
al calibre de Vernier, un instrumento de medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades;
a la escala de Vernier, una escala de medición auxiliar que tienen algunos instrumentos de medición; 
al propulsor vernier, un motor cohete de naves espaciales; o
a Vernier, una comuna suiza, del cantón de Ginebra.